Barrilaro Ruas pode referir-se a:
Henrique Barrilaro Ruas (1921 — 2003), professor universitário, publicista e político;
José António Fernandes Barrilaro Ruas (1919 — 1961), conhecido por Alferes Barrilaro Ruas, irmão do anterior, o primeiro oficial português morto em combate na Guerra Colonial.

Desambiguação